Aki steht für:

 Aki, einen Vornamen
 die Provinz Aki (Aki no kuni) in Japan
 Aki-gun (Hiroshima), einen Landkreis der japanischen Präfektur Hiroshima/Provinz Aki
 Aki-ku, einen Bezirk der kreisfreien Stadt Hiroshima aus eingemeindeten Teilen dieses Landkreises
 Aki-gun (Kōchi), einen Landkreis der japanischen Präfektur Kōchi/Provinz Tosa
 Aki (Kōchi) (Aki-shi), eine heute kreisfreie Stadt in der japanischen Präfektur Kōchi, bis 1954 Teil dieses Landkreises
 Aki (Marskrater), einen Krater auf dem Mars
 Akee (Akipflaume), eine tropische Nutzpflanze
 Ake (Einheit), ein Goldgewicht (andere Schreibweise)
 Aki (Fluss) (Aki-gawa), ein Zufluss des Tama in der japanischen Präfektur Tokio
 Aki (Schiff), ein japanisches Schlachtschiff

Aki ist der Familienname folgender Personen:

 Angela Aki (* 1977), japanische Sängerin
 Bundee Aki (* 1990), irischer Rugby-Union-Spieler
 Erkan Aki (* 1969), Schweizer Popsänger
 Ginji Aki (* 1994), japanischer Fußballspieler
 Keiiti Aki (1930–2005), japanischer Geophysiker und Seismologe
 Masatoshi Aki (* 1990), japanischer Fußballspieler

AKI steht als Abkürzung für:

 Academie voor Kunst en Industrie, eine Kunsthochschule in Enschede (Niederlande), siehe ArtEZ
 acute kidney injury (englisch für Akute Nierenschädigung), siehe Akutes Nierenversagen
 AKI (Akademie für Kunst und Industrie), eine ehemalige Fachhochschule in Enschede
 Akiak Airport
 Aktivspielplatz
 Aktualitätenkino
 Altonaer Kaviar Import Haus
 Aortenklappeninsuffizienz
 Arbeitsstelle Interkulturelle Konflikte und gesellschaftliche Integration am Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB)
 August-Kramer-Institut, eine ingenieurwissenschaftliche Lehr- und Forschungseinrichtung der Hochschule Nordhausen

Siehe auch:

AKI